Fußball-Bundesliga 2007/2008  vanns av Bayern München före SV Werder Bremen och Schalke 04. Ur serien åkte 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock och MSV Duisburg.

Bayern München vann serien överlägset och var i praktiken klara seriesegrare då man redan efter 30 omgångar hade 12 poängs ledning och en överlägsen målskillnad jämfört med andraplacerade Werder Bremen.

Slutställning

Källor

Noter 

2007 i Tyskland
2008 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2007/2008
2007/2008